Сулонга:

Реки
 Сулонга (приток Сямжены)
 Сулонга (приток Уфтюги)